Pišpek (Baranjska županija, Mađarska)
Pišpek (Peštanska županija, Mađarska)